

Prénom 

 Monja Art (née en 1984), réalisatrice autrichienne.
 Monja Jaona (1910-1994), homme politique malgache.

Patronyme 

 Federico Monja (né en 1993), footballeur argentin.
 Roindefo Monja (né en 1965), homme politique malgache.